Анон — многозначный термин:

 Анон (фильм) — фантастический детективный триллер режиссёра Эндрю Никкола 2018 года.
  — баррио (район) города Понсе (Пуэрто-Рико).
  — гора в Эфиопии.
 Анонимус — современная международная сеть активистов и хактивистов.

Фамилия 
  (род. 1960) — французская легкоатлетка.
  (1936—2017) — бельгийский футболист и тренер.
 Анон, Шарль Луи (1819—1900) — французский музыкант, композитор и педагог.

См. также 
 Anon.